Break It Up může být:

 „Break It Up“ (píseň, Foreigner) – píseň skupiny Foreigner z roku 1982
 „Break It Up“ (píseň, Scooter) – píseň skupiny Scooter z roku 1996
 Break It Up (album, SSD) – album skupiny SSD z roku 1985
 Break It Up (album, Jemina Pearl) – album zpěvačky Jeminy Pearl z roku 2009